Джанан Муса (; 8 мая 1999, Бихач, Босния и Герцеговина) — боснийский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда.

Карьера 
Джанан родился в боснийском городе Бихач в семье Расмира Мусы и его супруги Саудины.

Первоначально Джанан занимался футболом, прежде чем сделать окончательный выбор в сторону баскетбола. С 8 лет выступал за команду «Босна XXL», затем он переехал в базирующийся в Сараево «Кос». С декабря 2014 года является игроком «Цедевиты». 15 октября 2015 года Муса дебютировал в Евролиге, что сделало его на тот момент десятым в списке самых молодых игроков турнира в возрасте 16 лет и 160 дней. Проведя на площадке без малого пять минут, Муса набрал 4 очка.

По итогам Еврокубка 2017/2018, Муса был признан «Восходящей звездой» турнира. В своём втором сезоне профессиональной карьеры, Джанан помог «Цедевите» выйти в ТОП-16 Еврокубка, набирая 10,5 очка и 3,2 подбора за 20 минут в среднем за игру.

В апреле 2018 года Муса выставил свою кандидатуру на Драфт НБА 2018 года и был выбран «Бруклин Нетс» под 29-м номером. 13 июля «Бруклин» объявил о подписании контракта с Мусой.

19 ноября 2020 года в результате трёхстороннего обмена оказался в «Детройт Пистонс». 21 декабря 2020 года «Детройт» отчислил Мусу.

В январе 2021 года Муса подписал контракт с «Анадолу Эфес».

Сборная Боснии и Герцеговины 
В августе 2015 года юношеская сборная Боснии и Герцеговины завоевала золотые медали чемпионата Европы (первые с момента распада единой Югославии), а Муса был признан лучшим игроком турнира. В первой сборной Джанан дебютировал 5 августа 2016 года в матче с бельгийцами, набрал 16 очков, совершил 3 подбора и сделал 4 передачи.

Достижения

Клубные 
  Чемпион Хорватии (3): 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
  Обладатель Кубка Крешимира Чосича (3): 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Сборная Боснии и Герцеговины 
  Победитель чемпионата Европы (до 16 лет): 2015

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

 Džanan Musa at draftexpress.com

Баскетболисты Боснии и Герцеговины
Игроки БК «Цедевита»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Лонг-Айленд Нетс»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Бреоган»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по баскетболу